Le boulevard Gambetta ou boulevard Léon-Gambetta est le nom de plusieurs voies de circulation nommées en l'honneur de Léon Gambetta.

 Boulevard Léon-Gambetta à Cahors
 Boulevard Gambetta à Chamalières
 Boulevard Gambetta à Colombes
 Boulevard Gambetta à Grenoble
 Boulevard Gambetta à Issy-les-Moulineaux
 Boulevard Gambetta à Limoges
 Boulevard Léon-Gambetta à Noisy-le-Sec
 Boulevard Gambetta à Roubaix
 Boulevard Gambetta à Rouen
 Boulevard Gambetta à Tourcoing

Voir aussi 
 
 
 
 

Gambetta